Серге́й Сазо́нов:
 
 Сазонов, Сергей Владимирович (род. 1962) — российский учёный, профессор кафедры квантовой теории поля Томского госуниверситета.
 Сазонов, Сергей Георгиевич (1918—?) — советский государственный деятель.
 Сазонов, Сергей Дмитриевич (1860—1927) — министр иностранных дел России в 1910—1916.
 Сазонов, Сергей Сергеевич (1898—1986) — генерал-майор артиллерии. Примечания